Дми́трий Алекса́ндрович Алисе́йко (; ) — белорусский футболист, защитник. Выступал в сборной Белоруссии.

Клубная карьера 
Воспитанник бобруйской СДЮШОР-5 (первый тренер — Александр Анатольевич Бжузак), учился в РГУОР, долгое время выступал за дубль минского «Динамо». Дважды становился чемпионом Белоруссии среди дублирующих команд — в 2009 и 2010 годах. В основе клуба так и не дебютировал.

Сезон 2012 провёл в аренде в жодинском «Торпедо-БелАЗ». Играл за дубль, за основную команду провел только один матч. В марте 2013 перешёл в гродненский «Неман». В гродненском клубе стал чаще появляться на поле, хотя обычно выходил только в конце матча.

В марте 2014 был отдан в аренду в «Слуцк». Дебютный гол забил своей бывшей команде «Торпедо-БелАЗ» (2:1), в 22-м туре оформил дубль в ворота могилёвского «Днепра» (2:0). По окончании сезона «Слуцк» выкупил контракт защитника за шесть тысяч евро, заключив с игроком соглашение сроком на два года. В этом сезоне Алисейко провёл 27 матчей, забил пять мячей во всех турнирах (четыре из которых — со штрафных ударов), выходя преимущественно на правом фланге защиты. В сезоне 2015 отыграл 26 матчей, забил один гол. В сезоне 2016 выходил на поле в 23 матчах, в которых отличился два раза. В июле был признан лучшим игроком месяца по мнению болельщиков команды (разделил это звание с Игорем Бобко). В марте 2017 года вошёл число лучших игроков «Слуцка» XXI века.

В конце 2016 года интерес к игроку проявляли «Неман», «Торпедо-БелАЗ», «Гомель» и итальянский клуб «Виртус Энтелла», однако сам футболист подписал трёхлетний контракт с клубом «Динамо-Брест». Дебютировал в матче первого тура против «Минска» (2:2). Дебютный гол забил в матче 15-го тура против «Гомеля» (3:0). Во второй половине сезона стал реже появляться на поле, проиграв конкуренцию за правый фланг Олегу Веретило. Чаще оставался на скамейке запасных или выходил на непрофильные позиции — на левый фланг обороны и в центр. По итогам сезона вместе с командой стал обладателем Кубка Белоруссии. Перед началом сезона 2018 игрок и клуб расторгли контракт по обоюдному согласию. 

14 февраля 2018 года Алисейко перешёл в «Ислочь». Всего в сезоне сыграл в 23 матчах, в которых отметился тремя голевыми передачами. По его окончании не стал продлевать соглашение с клубом и покинул «Ислочь».

В январе 2019 года подписал контракт с клубом «Химки», выступающим в ФНЛ. Дебютировал в мачте 26-го тура против «Сибири» (1:1). В первом сезоне за клуб сыграл в 12 матчах, результативными действиями не отметился. Сезон 2019/20 начал на скамейке запасных, сыграл лишь в двух матчах (провёл на поле суммарно четыре минуты), а затем покинул команду.

В августе 2019 года стал игроком «Торпедо-БелАЗ». В сезоне 2019 являлся игроком стартового состава, а в сезоне 2020 преимущественно оставался на скамейке запасных. В январе 2021 года по окончании контракта покинул клуб. В конце января 2021 года стал тренироваться с «Минском» и в феврале подписал контракт со столичным клубом. В сезоне 2021 провёл за клуб 18 матчей, забил два гола. В декабре покинул команду.

В январе 2022 года находился на просмотре в «Торпедо-БелАЗ». В марте стал игроком «Островца». Дебютировал за клуб 9 апреля 2022 года в матче против «Молодечно-2018» (3:0). Первый гол за клуб забил 30 апреля 2022 года в матче против гомельского «Локомотива» (3:3). В сезоне 2022 сыграл в 24 матчах, в которых забил три мяча. В декабре 2022 года покинул команду. 

В середине января 2023 года игрок всё ещё находился в стане «Островца», посещая тренировки команды. В марте 2023 года продлил контракт с клубом.

Карьера в сборной 
Выступал за молодёжную сборную Белоруссии. Дебют за национальную сборную Белоруссии состоялся 1 июня 2017 года в товарищеском матче против Швейцарии, в котором Алисейко играл на позиции левого защитника; в матчах с Болгарией и Новой Зеландией (сыграл 19 минут) — отвечал за правый фланг обороны.

Личная жизнь 
19 сентября 2014 года у Дмитрия родилась дочь Валерия. Своим футбольным кумиром считает Криштиану Роналду.

Статистика выступлений

Клубная статистика

Список матчей за сборную 

Итого: 4 матча / 0 голов; 2 победы, 0 ничьих, 2 поражения.

Примечания 

Футболисты Белоруссии
Игроки сборной Белоруссии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Белоруссии по футболу
Игроки ФК «Динамо-2» Минск
Игроки ФК «Торпедо-БелАЗ»
Игроки ФК «Неман» Гродно
Игроки ФК «Слуцк»
Игроки ФК «Динамо-Брест»
Игроки ФК «Ислочь»
Игроки ФК «Химки»
Игроки ФК «Минск»
Игроки ФК «Островец»